dawne gminy:

 gmina Międzyleś – dawna gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie
 gmina Międzyleś – dawna gmina wiejska, powiat radzymiński/wołomiński, woj. warszawskie